Карельских — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Известные носители 
 Карельских, Дмитрий Константинович (1888—1953) — советский учёный-машиностроитель.
 Карельских, Евгений Константинович (род. 1946) — советский и российский актёр.
 Карельских, Константин Дмитриевич (1915—1993) — советский актёр.